Платформа северного направления — наземная и крытая, что создаёт впечатление подземной станции. Платформа южного направления расположена над ней.

Примечания

Ссылки 
 Canarsie Line|Wilson Avenue
 Station Reporter — L train
 The Subway Nut — Wilson Avenue Pictures 
 Wilson Avenue entrance from Google Maps Street View